Nils-Hanstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nils-Hanstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Nils-Hanstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Nils-Hanstjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 708440-154656), sjö i Sollefteå kommun, 
Nils-Hanstjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 708484-154640), sjö i Sollefteå kommun,  (7,04 ha)

Se även
Hanstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn